Кулы́гин — фамилия.

Известные носители 
 Кулыгин, Виктор Викторович (в монашестве Никоди́м; род. 1968) — епископ Православной церкви Украины.
 Кулыгин, Иван Фёдорович (1893 — ?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Кулыгин, Пётр Гаврилович (1906—1938) — советский писатель.